Espregueira Mendes é um nome de família portuguesa. Pode referir-se a:

João de Espregueira Mendes (1901 - 1962) - Médico e político português
João Manuel Espregueira Mendes (1931 - 1989) - Médico português e filho do anterior
Roberto de Espregueira Mendes - Engenheiro, político e empresário português

Ver também
Manuel Afonso de Espregueira